Dorfkirche Pinnow steht für

 Dorfkirche Pinnow (bei Schwerin), eine Kirche in der Gemeinde Pinnow in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Pinnow (Breesen), eine Kirche in Pinnow, Gemeinde Breesen in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Pinnow (Gerswalde), eine Kirche in Pinnow, Gemeinde Gerswalde, Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Dorfkirche Pinnow (bei Angermünde) in Pinnow, Gemeinde Pinnow, Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Dorfkirche Pinnow (Hohen Neuendorf), eine Kirche in Pinnow, Stadt Hohen Neuendorf in Brandenburg
 Dorfkirche Pinnow (Karstädt), eine Kirche in Pinnow in der Prignitz, Gemeinde Karstädt in Brandenburg
 Dorfkirche Pinnow (Murchin), eine Kirche in Pinnow, Gemeinde Murchin in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Pinnow (Schenkendöbern), eine Kirche in Pinnow, Gemeinde Schenkendöbern in Brandenburg